Урицкий район:

 Урицкий район (Орловская область)
 Урицкий район (Ленинградская область) — упразднён.
 Урицкий район — прежнее, до 1997 года, название Сарыкольского района Костанайской области Казахстана.

См. также 
 Урицкий